El tetecho falso (Neobuxbaumia macrocephala) es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. Es originaria de México donde se encuentra en Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán.

Descripción
Neobuxbaumia macrocephala crece generalmente ramificada, pero a veces de forma individual y alcanza un tamaño de entre 7 a 15 metros de altura. El tronco tiene un diámetro de 30 a 60 centímetros. El tallo es columnar, verde embotado con brotes de hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de 30 a 40 centímetros. Las 17-26 costillas son bajas y sin brillo. Las areolas con una a tres espinas centrales, de 4 a 5 cm de largo y aplanadas. Ls espinas radiales son grisáceas y son de ocho a doce, son largas y de 1 cm. Las flores son cilíndricas y tubulares que aparecen cerca de las puntas de los brotes. Son blancas, de 1.2 a 1.6 cn de largo y pueden alcanzar un diámetro desde 2,1 hasta 2,8 centímetros. Su pericarpio y el tubo de la flor están cubiertas de pequeñas golpes y escalas amplias. Los frutos son esféricos de color púrpura y miden hasta 2 cm de largo y cubiertos de escamas.

Taxonomía 
Neobuxbaumia macrocephala fue descrita por (F.A.C.Weber ex K.Schum.) E.Y.Dawson y publicado en Cactus and Succulent Journal 24: 173. 1952. 
EtimologíaNeobuxbaumia: nombre genérico que es otorgado en honor de Franz Buxbaum, lleva el prefijo neo = "nuevo" para distinguirlo de Buxbaumia un género de musgos. macrocephala'': epíteto latíno compuesto que significa "con una gran cabeza".

Ecología

La microbiota asociada a esta especie incluye bacterias metilotróficas, (ver Methylotroph), tanto en la superficie caulinar como en el interior de la planta. Estas comunidades podrían tener efectos benéficos para la planta, aunque aún se tiene que demostrar esta posibilidad.

Referencias

Enlaces externos

https://web.archive.org/web/20160305073848/http://cactiguide.com/cactus/?genus=Neobuxbaumia&species=macrocephala

macrocephala
Cactus y suculentas
Flora de México
Plantas descritas en 1952 
Plantas descritas por F.A.C.Weber 
Plantas descritas por K.Schum. 
Plantas descritas por E.Y.Dawson